Empatogeny či entaktogeny jsou třídy psychoaktivních látek, které produkují pocity emočního sjednocení, empatie, sympatie či sblížení - zejména tak, jak je známo při pocitech vyvolaných 3,4-methylendioxymethamfetaminem (MDMA). Tato třída drog se liší od tříd halucinogenních (psychedelických) a amfetaminů (stimulantů). Hlavními členy této třídy jsou například MDMA, MDA, MDEA, MDOH, MBDB, methylon, mefedron, GHB, αMT, αET, MDAI a další. Většinu entaktogenů tvoří fenylethylaminy a amfetaminy, avšak několik (jako třeba αMT a αET) spadá pod skupinu tryptaminů. Při odkazovaní na MDMA a její protějšky, je termín MDxx mnohdy užíván (s výjimkou MDPV). Entaktogeny bývají občas nesprávně zařazeny do tříd halucinogenů či stimulantů, a to primárně kvůli podobným účinkům mnoha z těchto látek.

Etymologie 
Termín empatogen (vytvářející pocit empatie), byl prvně použit v letech 1983-84 Ralphem Metznerem jakožto termín popisující terapeutickou třídu drog, která zahrnuje MDMA a její fenylethylaminové protějšky. David E. Nichols později tento termín zavrhnul a adoptoval jiný název, entaktogen (vytvářející vnitřní dojemný pocit), bál se totiž o nesprávnou asociaci s termínem empatogen s negativními konotacemi k řeckému kořeni πάθος páthos ("utrpení"). Nichols se také chtěl vyvarovat jakémukoliv spojení s termínem patogeneze. Zároveň věřil, že originální termín je limitující a že pod něj nespadaly terapeutické účinky odlišné od empatie. Hybridní termín entaktogen je odvozen z řeckých kořenů en (Řecky: uvnitř), tactus (Latinsky: dotyk) a -gen (Řecky: produkovat). Termín entaktogen dnes dominuje, ale přes jejich rozdíly ve významu oba označují identickou třídu chemikálií.

Psychologické účinky 
Přestože entaktogeny chemicky souvisí s psychedelickými i stimulačními látkami, psychologické efekty produkovány entaktogeny mají mnohem jasnější a silnější aspekt osobního sjednocení, společenství, pocitů vcítit se do ostatních a chápat, co cítí - ve zkratce empatie a sympatie. Zatímco psychedelické látky jako je kupříkladu LSD mohou mít podobné efekty, bývají dočasné a pouhým krokem při cestě k odlišnému stavu. V porovnání mají entaktogeny oproti LSD-připomínajícím účinkům jinou konzistenci a intenzitu těchto efektů.

Terapeutické využití 
Psychiatři začali užívat entaktogeny jakožto psychoterapeutické nástroje již v sedmdesátých letech. V dnešní době se vědecká komunita znovu snaží najít možné terapeutické využití entaktogenů. Terapeutické modely, které užívají MDMA byly studovány pro jejich entaktogenické vlastnosti. Tento typ terapie by byl užitečný pro pacienty, kteří si prošli psychologickým traumatem, jako je PTSD. Traumatické vzpomínky mohou být příčinou strachu, kvůli kterému je diskuze těchto vzpomínek s pacienty často obtížná. Administrace entaktogenů jako MDMA umožní pacientovi se od strachu spjatým s traumatickým zážitkem odpojit a pomoct tak při terapii. MDMA také napomáhá důvěře a může pacientovi dovolit lépe důvěřovat sobě i svému terapeutovi. 

Bohužel drogy jako MDMA mají potenciál pro negativní účinky, které jsou pro terapii kontraproduktivní. Například MDMA může zhoršit kognitivní schopnosti. To také znamená, že dobrý stav z MDMA není garantován. Může záležet na prostředí, situaci pacienta, náladě a myšlenkách.